Champions League 1998/99 bezeichnet:

 EHF Champions League 1998/99, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League der Frauen 1998/99, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 ETTU Champions League 1998/99, europäischer Tischtenniswettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 LEN Champions League 1998/99, europäischer Wasserballwettbewerb für Vereinsmannschaften
 UEFA Champions League 1998/99, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 Volleyball Champions League 1997/98 (Frauen), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 Volleyball Champions League 1997/98 (Männer), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League